Формула-1 1954 року — 5-й сезон Чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1, який проводиться під егідою FIA. Сезон 1954 року був найдовшим в історії перегонів Формули-1 і складається з 9 етапу. Розпочався 17 січня в Аргентини та закінчився 24 жовтня в Іспанії.

Передісторія

Календар сезону 
У 1954 році проведено 9 Гран-прі.

Команди та пілоти

Чемпіонат

Гран-Прі Аргентини 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Аргентини 1954

Індіанаполіс 
Див. також: 500 миль Індіанаполіса 1954

Гран-Прі Бельгії 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Бельгії 1954

Гран-Прі Франції 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Франції 1954

Гран-Прі Великої Британії 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Великої Британії 1954

Гран Прі Німеччини 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Німеччини 1954

Гран-Прі Швейцарії 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Швейцарії 1954

Гран Прі Італії 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Італії 1954

Гран Прі Іспанії 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Іспанії 1954

Результати та положення в заліках

Гран-прі

Пілоти

Примітки

Джерела 

Спортивні події 1954